Ред Фо́ли (, наст. имя: Clyde Julian Foley; 17 июня 1910 — 19 сентября 1968) — американский певец в стиле кантри.

В 1967 году Ред Фоли был включён в Зал славы кантри.

Журнал «Rolling Stone» поставил его песню  на 10 место своего списка «40 самых грустных песен в стиле кантри всех времён».

Дискография 
 См. «Red Foley § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 Ред Фоли на сайте AllMusic
 Биография Реда Фоли на сайте CMT
 Биография Реда Фоли на сайте Зала славы кантри

Родившиеся в 1910 году
Умершие в 1968 году
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Умершие от дыхательной недостаточности
Исполнители Decca Records
Певцы и певицы XX века
Члены Зала славы кантри
Выпускники Джорджтаунского колледжа (Кентукки)